

Localidades
Hawkeye (Iowa)

Outros
Grumman E-2 Hawkeye

Desambiguação